Лаванда — многозначное понятие:

 Лаванда — род растений семейства яснотковых.
 Лаванда узколистная
 Лаванда многонадрезная
 Морская лаванда — род растений семейства свинчатковые.
 Лаванда — горнострелковая рота специального назначения внутренних войск МВД Украины.
 Лаванда — студийный альбом Софии Ротару 1993 г.
 Лаванда, Хуторянка, далее везде… — студийный альбом Софии Ротару 2004 г.
 Лаванда — популярная песня для дуэтного исполнения.
 Лаванда Браун — персонаж серии романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан К. Роулинг.
 Лаванда — жаргонное название промежуточной копии кинофильма (мастер-позитива).
 Лаванда — посёлок в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.